Josipdol je lahko:
 Josipdol, Hrvaška
 Josipdol (Slovenija)